Витензон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Витензон, Анатолий Самойлович (1924—2008) — советский и российский учёный, специалист по медицинской биомеханике.
 Витензон, Жанна Зискиндовна (род. 1929) — советский сценарист-мультипликатор, автор книг для детей. 
 Витензон, Зискинд (Александр) Айзикович (1906—1999) — советский кинематографист, сценарист и редактор.
 Витензон, Рашель Ароновна (1926—1998) — советский театровед.